Женерак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Женерак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар